Нехорошево — название населённых пунктов в России:

 Нехорошево — бывшая деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Нехорошево — село в Лукояновском районе Нижегородской области.

См. также 
 Нехорошевка